|-
|(101001)||1998 QD46|| align=right|16,2|| align=right|2,291|| align=right|0,166|| align=right|1,85|| align=right|3,468||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101002)||1998 QE46|| align=right|17,0|| align=right|2,246|| align=right|0,204|| align=right|6,10|| align=right|3,365||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101003)||1998 QW46|| align=right|16,6|| align=right|2,319|| align=right|0,242|| align=right|3,99|| align=right|3,531||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101004)||1998 QY46|| align=right|16,1|| align=right|2,559|| align=right|0,232|| align=right|4,30|| align=right|4,094||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101005)||1998 QD47|| align=right|15,8|| align=right|2,294|| align=right|0,175|| align=right|4,55|| align=right|3,474||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101006)||1998 QG47|| align=right|15,4|| align=right|2,609|| align=right|0,219|| align=right|6,46|| align=right|4,214||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101007)||1998 QM48|| align=right|15,5|| align=right|2,298|| align=right|0,192|| align=right|5,99|| align=right|3,484||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101008)||1998 QO48|| align=right|16,7|| align=right|2,252|| align=right|0,149|| align=right|4,54|| align=right|3,379||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101009)||1998 QQ48|| align=right|16,1|| align=right|2,296|| align=right|0,139|| align=right|6,43|| align=right|3,478||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101010)||1998 QX48|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,226|| align=right|4,48|| align=right|3,479||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101011)||1998 QS49|| align=right|15,9|| align=right|2,473|| align=right|0,188|| align=right|2,94|| align=right|3,888||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101012)||1998 QJ50|| align=right|15,5|| align=right|2,219|| align=right|0,131|| align=right|5,56|| align=right|3,304||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101013)||1998 QV52|| align=right|14,9|| align=right|2,719|| align=right|0,221|| align=right|8,36|| align=right|4,482||MBA||20. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101014)||1998 QL54|| align=right|16,1|| align=right|2,309|| align=right|0,197|| align=right|4,21|| align=right|3,509||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101015)||1998 QE55|| align=right|15,5|| align=right|2,645|| align=right|0,205|| align=right|16,98|| align=right|4,301||MBA||27. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101016)||1998 QP55|| align=right|14,8|| align=right|2,680|| align=right|0,203|| align=right|2,82|| align=right|4,386||MBA||26. avgust 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101017)||1998 QR56|| align=right|17,0|| align=right|2,359|| align=right|0,177|| align=right|0,75|| align=right|3,621||MBA||30. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101018)||1998 QB57|| align=right|15,1|| align=right|2,697|| align=right|0,027|| align=right|26,85|| align=right|4,429||MBA||30. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101019)||1998 QQ57|| align=right|16,7|| align=right|2,623|| align=right|0,174|| align=right|1,37|| align=right|4,246||MBA||30. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101020)||1998 QF59|| align=right|15,8|| align=right|2,732|| align=right|0,207|| align=right|3,61|| align=right|4,515||MBA||26. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101021)||1998 QR59|| align=right|16,0|| align=right|2,735|| align=right|0,173|| align=right|4,14|| align=right|4,524||MBA||26. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101022)||1998 QA60|| align=right|17,0|| align=right|2,545|| align=right|0,188|| align=right|5,13|| align=right|4,059||MBA||26. avgust 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101023)||1998 QB61|| align=right|14,7|| align=right|2,961|| align=right|0,107|| align=right|9,56|| align=right|5,093||MBA||23. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101024)||1998 QO61|| align=right|15,4|| align=right|2,467|| align=right|0,215|| align=right|3,61|| align=right|3,874||MBA||29. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101025)||1998 QJ63|| align=right|16,5|| align=right|2,538|| align=right|0,151|| align=right|5,48|| align=right|4,042||MBA||30. avgust 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(101026)||1998 QT63|| align=right|16,0|| align=right|2,243|| align=right|0,141|| align=right|6,01|| align=right|3,359||MBA||30. avgust 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(101027)||1998 QL71|| align=right|15,4|| align=right|2,295|| align=right|0,292|| align=right|7,02|| align=right|3,477||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101028)||1998 QZ74|| align=right|14,6|| align=right|2,741|| align=right|0,140|| align=right|11,70|| align=right|4,538||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101029)||1998 QJ75|| align=right|15,4|| align=right|2,322|| align=right|0,178|| align=right|9,15|| align=right|3,539||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101030)||1998 QF76|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,225|| align=right|9,09|| align=right|4,170||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101031)||1998 QU76|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,128|| align=right|5,44|| align=right|3,604||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101032)||1998 QM80|| align=right|15,7|| align=right|2,592|| align=right|0,326|| align=right|13,96|| align=right|4,173||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101033)||1998 QR82|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,169|| align=right|7,83|| align=right|4,685||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101034)||1998 QT82|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,187|| align=right|5,98|| align=right|3,704||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101035)||1998 QL83|| align=right|15,7|| align=right|2,479|| align=right|0,120|| align=right|6,67|| align=right|3,903||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101036)||1998 QF87|| align=right|14,2|| align=right|2,712|| align=right|0,239|| align=right|8,48|| align=right|4,466||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101037)||1998 QX90|| align=right|16,0|| align=right|2,325|| align=right|0,287|| align=right|7,28|| align=right|3,544||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101038)||1998 QA96|| align=right|15,4|| align=right|3,163|| align=right|0,425|| align=right|25,03|| align=right|5,624||MBA||19. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101039)||1998 QM97|| align=right|15,4|| align=right|2,638|| align=right|0,264|| align=right|14,53|| align=right|4,283||MBA||24. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101040)||1998 QJ98|| align=right|14,7|| align=right|2,561|| align=right|0,198|| align=right|13,55|| align=right|4,097||MBA||28. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101041)||1998 QV98|| align=right|14,6|| align=right|2,425|| align=right|0,227|| align=right|25,06|| align=right|3,775||MBA||31. avgust 1998||Kleť||Klet
|-
|(101042)||1998 QN99|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,189|| align=right|4,44|| align=right|3,355||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101043)||1998 QP99|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,175|| align=right|3,14|| align=right|3,657||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101044)||1998 QU99|| align=right|16,4|| align=right|2,326|| align=right|0,225|| align=right|3,05|| align=right|3,547||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101045)||1998 QN100|| align=right|15,2|| align=right|2,251|| align=right|0,186|| align=right|5,11|| align=right|3,378||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101046)||1998 QQ100|| align=right|15,2|| align=right|2,627|| align=right|0,040|| align=right|3,53|| align=right|4,257||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101047)||1998 QU100|| align=right|15,9|| align=right|2,415|| align=right|0,195|| align=right|2,93|| align=right|3,753||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101048)||1998 QM101|| align=right|16,2|| align=right|2,264|| align=right|0,107|| align=right|3,57|| align=right|3,407||MBA||26. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101049)||1998 QD105|| align=right|16,3|| align=right|2,413|| align=right|0,174|| align=right|11,35|| align=right|3,748||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101050)||1998 QM105|| align=right|16,4|| align=right|2,334|| align=right|0,215|| align=right|5,96|| align=right|3,564||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101051)||1998 QK106|| align=right|16,0|| align=right|2,389|| align=right|0,240|| align=right|4,72|| align=right|3,691||MBA||25. avgust 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101052)||1998 QK109|| align=right|16,5|| align=right|2,283|| align=right|0,129|| align=right|5,65|| align=right|3,448||MBA||17. avgust 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101053)||1998 QN110|| align=right|15,1|| align=right|2,724|| align=right|0,137|| align=right|8,47|| align=right|4,495||MBA||26. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101054)||1998 QP110|| align=right|16,5|| align=right|2,516|| align=right|0,207|| align=right|2,61|| align=right|3,991||MBA||26. avgust 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101055)||1998 RL|| align=right|16,1|| align=right|2,334|| align=right|0,200|| align=right|5,13|| align=right|3,565||MBA||1. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(101056)||1998 RF1|| align=right|15,4|| align=right|2,349|| align=right|0,226|| align=right|5,97|| align=right|3,599||MBA||10. september 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(101057)||1998 RD3|| align=right|15,0|| align=right|2,578|| align=right|0,312|| align=right|13,66|| align=right|4,139||MBA||15. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101058)||1998 RN3|| align=right|15,2|| align=right|3,145|| align=right|0,514|| align=right|21,25|| align=right|5,576||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101059)||1998 RR3|| align=right|16,9|| align=right|1,869|| align=right|0,015|| align=right|25,65|| align=right|2,555||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101060)||1998 RE4|| align=right|15,6|| align=right|2,353|| align=right|0,238|| align=right|13,78|| align=right|3,610||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101061)||1998 RL4|| align=right|16,1|| align=right|2,299|| align=right|0,197|| align=right|22,68|| align=right|3,485||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101062)||1998 RF5|| align=right|15,9|| align=right|2,342|| align=right|0,131|| align=right|4,49|| align=right|3,583||MBA||15. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101063)||1998 RB6|| align=right|15,2|| align=right|2,587|| align=right|0,154|| align=right|8,43|| align=right|4,161||MBA||14. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101064)||1998 RG8|| align=right|15,6|| align=right|2,745|| align=right|0,185|| align=right|3,47|| align=right|4,547||MBA||12. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101065)||1998 RV11|| align=right|15,9|| align=right|2,379|| align=right|0,222|| align=right|8,52|| align=right|3,669||MBA||13. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101066)||1998 RP13|| align=right|15,9|| align=right|2,619|| align=right|0,145|| align=right|0,40|| align=right|4,236||MBA||13. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101067)||1998 RJ14|| align=right|15,7|| align=right|2,778|| align=right|0,074|| align=right|4,64|| align=right|4,629||MBA||14. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101068)||1998 RO14|| align=right|16,2|| align=right|2,745|| align=right|0,196|| align=right|1,23|| align=right|4,547||MBA||14. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101069)||1998 RX14|| align=right|15,8|| align=right|2,227|| align=right|0,223|| align=right|6,44|| align=right|3,324||MBA||15. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101070)||1998 RY15|| align=right|16,5|| align=right|2,347|| align=right|0,225|| align=right|5,33|| align=right|3,594||MBA||14. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(101071)||1998 RE17|| align=right|15,9|| align=right|2,444|| align=right|0,193|| align=right|3,37|| align=right|3,821||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101072)||1998 RN18|| align=right|16,5|| align=right|2,564|| align=right|0,221|| align=right|3,61|| align=right|4,104||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101073)||1998 RU18|| align=right|15,9|| align=right|2,237|| align=right|0,185|| align=right|3,14|| align=right|3,345||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101074)||1998 RY19|| align=right|15,4|| align=right|2,335|| align=right|0,157|| align=right|5,40|| align=right|3,566||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101075)||1998 RN20|| align=right|15,5|| align=right|2,680|| align=right|0,288|| align=right|4,34|| align=right|4,387||MBA||13. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101076)||1998 RM21|| align=right|16,2|| align=right|2,986|| align=right|0,084|| align=right|0,55|| align=right|5,159||MBA||15. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101077)||1998 RH22|| align=right|16,0|| align=right|2,676|| align=right|0,171|| align=right|12,35|| align=right|4,377||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101078)||1998 RF24|| align=right|16,1|| align=right|2,415|| align=right|0,234|| align=right|7,30|| align=right|3,751||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101079)||1998 RW24|| align=right|16,0|| align=right|2,475|| align=right|0,108|| align=right|5,51|| align=right|3,894||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101080)||1998 RB25|| align=right|15,2|| align=right|2,760|| align=right|0,266|| align=right|9,35|| align=right|4,584||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101081)||1998 RU25|| align=right|16,7|| align=right|2,285|| align=right|0,187|| align=right|5,23|| align=right|3,453||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101082)||1998 RO26|| align=right|15,8|| align=right|2,673|| align=right|0,218|| align=right|2,17|| align=right|4,370||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101083)||1998 RK27|| align=right|15,4|| align=right|3,104|| align=right|0,314|| align=right|14,01|| align=right|5,468||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101084)||1998 RV28|| align=right|16,1|| align=right|2,298|| align=right|0,179|| align=right|5,63|| align=right|3,483||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101085)||1998 RL29|| align=right|15,8|| align=right|2,415|| align=right|0,199|| align=right|3,90|| align=right|3,751||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101086)||1998 RG31|| align=right|14,6|| align=right|3,147|| align=right|0,141|| align=right|3,88|| align=right|5,582||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101087)||1998 RC32|| align=right|15,1|| align=right|2,815|| align=right|0,155|| align=right|8,11|| align=right|4,722||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101088)||1998 RD32|| align=right|16,4|| align=right|2,291|| align=right|0,149|| align=right|4,66|| align=right|3,466||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101089)||1998 RR32|| align=right|15,7|| align=right|2,567|| align=right|0,147|| align=right|3,27|| align=right|4,111||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101090)||1998 RG33|| align=right|15,3|| align=right|2,790|| align=right|0,291|| align=right|8,20|| align=right|4,658||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101091)||1998 RW33|| align=right|16,2|| align=right|2,283|| align=right|0,164|| align=right|5,94|| align=right|3,449||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101092)||1998 RE35|| align=right|16,5|| align=right|2,366|| align=right|0,204|| align=right|1,93|| align=right|3,639||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101093)||1998 RE36|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,234|| align=right|1,64|| align=right|3,580||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101094)||1998 RJ36|| align=right|16,2|| align=right|2,629|| align=right|0,247|| align=right|2,48|| align=right|4,263||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101095)||1998 RX36|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,142|| align=right|6,03|| align=right|3,597||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101096)||1998 RL37|| align=right|16,2|| align=right|2,532|| align=right|0,199|| align=right|4,38|| align=right|4,028||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101097)||1998 RB39|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,241|| align=right|4,40|| align=right|3,488||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101098)||1998 RG39|| align=right|16,4|| align=right|2,344|| align=right|0,222|| align=right|9,76|| align=right|3,589||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101099)||1998 RK41|| align=right|14,8|| align=right|2,885|| align=right|0,043|| align=right|11,29|| align=right|4,898||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101100)||1998 RM41|| align=right|16,2|| align=right|2,584|| align=right|0,179|| align=right|7,16|| align=right|4,152||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101101)||1998 RO41|| align=right|16,6|| align=right|2,275|| align=right|0,180|| align=right|2,90|| align=right|3,432||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101102)||1998 RW41|| align=right|16,3|| align=right|2,593|| align=right|0,255|| align=right|4,32|| align=right|4,176||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101103)||1998 RA42|| align=right|15,6|| align=right|3,045|| align=right|0,320|| align=right|3,77|| align=right|5,312||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101104)||1998 RC42|| align=right|16,1|| align=right|2,700|| align=right|0,128|| align=right|3,45|| align=right|4,436||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101105)||1998 RS42|| align=right|16,1|| align=right|2,343|| align=right|0,144|| align=right|5,35|| align=right|3,586||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101106)||1998 RA43|| align=right|16,2|| align=right|2,517|| align=right|0,125|| align=right|8,97|| align=right|3,993||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101107)||1998 RE45|| align=right|15,9|| align=right|2,700|| align=right|0,083|| align=right|3,95|| align=right|4,435||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101108)||1998 RS45|| align=right|16,6|| align=right|2,381|| align=right|0,192|| align=right|3,28|| align=right|3,674||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101109)||1998 RZ45|| align=right|16,0|| align=right|2,648|| align=right|0,077|| align=right|4,45|| align=right|4,307||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101110)||1998 RV48|| align=right|16,1|| align=right|2,520|| align=right|0,077|| align=right|1,91|| align=right|4,000||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101111)||1998 RZ48|| align=right|15,4|| align=right|2,725|| align=right|0,246|| align=right|2,81|| align=right|4,497||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101112)||1998 RG51|| align=right|16,1|| align=right|2,608|| align=right|0,266|| align=right|4,04|| align=right|4,212||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101113)||1998 RM51|| align=right|16,7|| align=right|2,472|| align=right|0,215|| align=right|2,65|| align=right|3,887||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101114)||1998 RW51|| align=right|15,6|| align=right|2,582|| align=right|0,111|| align=right|3,26|| align=right|4,148||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101115)||1998 RX51|| align=right|15,3|| align=right|2,674|| align=right|0,068|| align=right|14,15|| align=right|4,372||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101116)||1998 RD52|| align=right|16,1|| align=right|2,688|| align=right|0,126|| align=right|4,24|| align=right|4,407||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101117)||1998 RA53|| align=right|16,4|| align=right|2,600|| align=right|0,219|| align=right|5,11|| align=right|4,191||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101118)||1998 RJ53|| align=right|16,3|| align=right|2,428|| align=right|0,195|| align=right|1,69|| align=right|3,782||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101119)||1998 RK53|| align=right|16,2|| align=right|2,283|| align=right|0,135|| align=right|9,96|| align=right|3,449||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101120)||1998 RO53|| align=right|15,7|| align=right|2,308|| align=right|0,152|| align=right|3,88|| align=right|3,506||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101121)||1998 RO54|| align=right|15,5|| align=right|2,265|| align=right|0,151|| align=right|3,78|| align=right|3,408||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101122)||1998 RR54|| align=right|16,7|| align=right|2,368|| align=right|0,143|| align=right|5,92|| align=right|3,643||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101123)||1998 RH55|| align=right|15,1|| align=right|2,555|| align=right|0,161|| align=right|7,00|| align=right|4,082||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101124)||1998 RD56|| align=right|15,5|| align=right|2,658|| align=right|0,200|| align=right|6,10|| align=right|4,334||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101125)||1998 RO56|| align=right|16,8|| align=right|2,399|| align=right|0,254|| align=right|6,37|| align=right|3,716||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101126)||1998 RC57|| align=right|16,3|| align=right|2,303|| align=right|0,183|| align=right|5,23|| align=right|3,495||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101127)||1998 RE57|| align=right|17,1|| align=right|2,426|| align=right|0,218|| align=right|4,85|| align=right|3,778||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101128)||1998 RX57|| align=right|16,1|| align=right|2,408|| align=right|0,176|| align=right|4,38|| align=right|3,735||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101129)||1998 RU58|| align=right|16,5|| align=right|2,359|| align=right|0,202|| align=right|1,32|| align=right|3,622||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101130)||1998 RQ59|| align=right|15,8|| align=right|2,563|| align=right|0,133|| align=right|2,08|| align=right|4,102||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101131)||1998 RW59|| align=right|15,4|| align=right|2,633|| align=right|0,177|| align=right|12,75|| align=right|4,272||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101132)||1998 RP60|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,130|| align=right|3,94|| align=right|3,674||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101133)||1998 RR60|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,207|| align=right|4,02|| align=right|3,618||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101134)||1998 RV60|| align=right|15,9|| align=right|2,287|| align=right|0,201|| align=right|5,43|| align=right|3,457||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101135)||1998 RZ60|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,185|| align=right|4,96|| align=right|3,604||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101136)||1998 RF64|| align=right|15,0|| align=right|2,660|| align=right|0,059|| align=right|17,47|| align=right|4,338||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101137)||1998 RV64|| align=right|16,8|| align=right|2,342|| align=right|0,273|| align=right|0,33|| align=right|3,585||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101138)||1998 RY65|| align=right|16,6|| align=right|2,339|| align=right|0,238|| align=right|5,25|| align=right|3,577||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101139)||1998 RA66|| align=right|16,0|| align=right|2,256|| align=right|0,087|| align=right|9,26|| align=right|3,388||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101140)||1998 RY67|| align=right|16,3|| align=right|2,652|| align=right|0,223|| align=right|1,25|| align=right|4,318||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101141)||1998 RR68|| align=right|16,0|| align=right|2,520|| align=right|0,181|| align=right|1,65|| align=right|3,999||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101142)||1998 RQ69|| align=right|16,0|| align=right|2,631|| align=right|0,189|| align=right|2,78|| align=right|4,268||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101143)||1998 RS69|| align=right|15,5|| align=right|2,672|| align=right|0,182|| align=right|7,80|| align=right|4,368||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101144)||1998 RT69|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,198|| align=right|7,35|| align=right|4,055||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101145)||1998 RD70|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,170|| align=right|3,24|| align=right|3,707||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101146)||1998 RK70|| align=right|15,1|| align=right|3,079|| align=right|0,273|| align=right|5,04|| align=right|5,402||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101147)||1998 RS70|| align=right|16,0|| align=right|2,287|| align=right|0,188|| align=right|6,74|| align=right|3,459||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101148)||1998 RV70|| align=right|16,2|| align=right|2,330|| align=right|0,221|| align=right|4,41|| align=right|3,555||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101149)||1998 RY70|| align=right|15,6|| align=right|2,595|| align=right|0,151|| align=right|5,40|| align=right|4,180||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101150)||1998 RN71|| align=right|16,2|| align=right|2,273|| align=right|0,055|| align=right|6,08|| align=right|3,425||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101151)||1998 RB72|| align=right|16,1|| align=right|2,515|| align=right|0,105|| align=right|5,25|| align=right|3,989||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101152)||1998 RD72|| align=right|16,7|| align=right|2,353|| align=right|0,218|| align=right|1,27|| align=right|3,608||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101153)||1998 RP72|| align=right|14,1|| align=right|3,952|| align=right|0,189|| align=right|9,04|| align=right|7,856||HLD||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101154)||1998 RE74|| align=right|16,0|| align=right|2,321|| align=right|0,160|| align=right|3,97|| align=right|3,534||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101155)||1998 RM74|| align=right|16,2|| align=right|2,301|| align=right|0,163|| align=right|7,18|| align=right|3,489||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101156)||1998 RQ74|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,213|| align=right|7,58|| align=right|4,133||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101157)||1998 RN76|| align=right|15,5|| align=right|2,580|| align=right|0,274|| align=right|4,35|| align=right|4,143||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101158)||1998 RA77|| align=right|16,6|| align=right|2,294|| align=right|0,284|| align=right|4,78|| align=right|3,475||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101159)||1998 RU77|| align=right|16,2|| align=right|2,352|| align=right|0,285|| align=right|5,30|| align=right|3,607||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101160)||1998 RW77|| align=right|15,7|| align=right|2,570|| align=right|0,138|| align=right|14,79|| align=right|4,119||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101161)||1998 RJ78|| align=right|16,4|| align=right|2,352|| align=right|0,168|| align=right|3,60|| align=right|3,608||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101162)||1998 RS78|| align=right|16,2|| align=right|2,288|| align=right|0,197|| align=right|4,97|| align=right|3,461||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101163)||1998 RR79|| align=right|15,9|| align=right|2,564|| align=right|0,251|| align=right|3,36|| align=right|4,105||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101164)||1998 RD80|| align=right|15,7|| align=right|2,575|| align=right|0,237|| align=right|4,94|| align=right|4,131||MBA||14. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101165)||1998 SS|| align=right|15,3|| align=right|2,781|| align=right|0,086|| align=right|2,09|| align=right|4,636||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101166)||1998 ST1|| align=right|16,1|| align=right|2,332|| align=right|0,165|| align=right|5,03|| align=right|3,561||MBA||16. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101167)||1998 SW2|| align=right|14,9|| align=right|2,306|| align=right|0,170|| align=right|24,31|| align=right|3,501||MBA||19. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(101168)||1998 SX2|| align=right|16,2|| align=right|2,364|| align=right|0,261|| align=right|9,80|| align=right|3,635||MBA||18. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101169)||1998 SR3|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,219|| align=right|6,67|| align=right|3,607||MBA||18. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101170)||1998 SU3|| align=right|16,7|| align=right|2,369|| align=right|0,213|| align=right|2,41|| align=right|3,647||MBA||18. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101171)||1998 SA4|| align=right|15,8|| align=right|2,399|| align=right|0,162|| align=right|2,15|| align=right|3,715||MBA||18. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101172)||1998 SF4|| align=right|15,8|| align=right|2,626|| align=right|0,151|| align=right|4,24|| align=right|4,255||MBA||19. september 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(101173)||1998 SY4|| align=right|16,3|| align=right|2,465|| align=right|0,217|| align=right|3,00|| align=right|3,868||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101174)||1998 SZ4|| align=right|16,0|| align=right|2,354|| align=right|0,176|| align=right|3,28|| align=right|3,612||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101175)||1998 SO6|| align=right|16,0|| align=right|2,715|| align=right|0,015|| align=right|4,60|| align=right|4,474||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101176)||1998 SE7|| align=right|16,4|| align=right|2,375|| align=right|0,199|| align=right|0,45|| align=right|3,660||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101177)||1998 SM8|| align=right|15,8|| align=right|2,383|| align=right|0,165|| align=right|1,98|| align=right|3,677||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101178)||1998 SY8|| align=right|16,7|| align=right|2,764|| align=right|0,031|| align=right|1,31|| align=right|4,595||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101179)||1998 SA9|| align=right|16,2|| align=right|3,036|| align=right|0,180|| align=right|0,95|| align=right|5,289||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101180)||1998 SH9|| align=right|15,3|| align=right|2,700|| align=right|0,092|| align=right|4,82|| align=right|4,436||MBA||17. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(101181)||1998 SZ9|| align=right|15,2|| align=right|2,266|| align=right|0,187|| align=right|24,90|| align=right|3,409||MBA||21. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(101182)||1998 SY10|| align=right|15,6|| align=right|2,572|| align=right|0,255|| align=right|3,32|| align=right|4,125||MBA||17. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101183)||1998 SR11|| align=right|16,6|| align=right|2,370|| align=right|0,141|| align=right|4,79|| align=right|3,648||MBA||19. september 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101184)||1998 SP12|| align=right|15,0|| align=right|2,313|| align=right|0,196|| align=right|24,78|| align=right|3,518||MBA||21. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(101185)||1998 SS12|| align=right|16,0|| align=right|1,937|| align=right|0,059|| align=right|19,86|| align=right|2,695||MBA||23. september 1998||Catalina||CSS
|-
|(101186)||1998 SD13|| align=right|16,7|| align=right|2,364|| align=right|0,112|| align=right|7,10|| align=right|3,633||MBA||23. september 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(101187)||1998 SV13|| align=right|16,2|| align=right|2,557|| align=right|0,267|| align=right|4,15|| align=right|4,087||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101188)||1998 SP14|| align=right|16,9|| align=right|2,797|| align=right|0,305|| align=right|10,10|| align=right|4,677||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101189)||1998 SW19|| align=right|16,6|| align=right|2,611|| align=right|0,178|| align=right|0,61|| align=right|4,218||MBA||20. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101190)||1998 SJ23|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,142|| align=right|6,87|| align=right|3,488||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101191)||1998 SL23|| align=right|14,5|| align=right|2,624|| align=right|0,164|| align=right|13,41|| align=right|4,251||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101192)||1998 SO23|| align=right|15,7|| align=right|2,560|| align=right|0,167|| align=right|10,12|| align=right|4,095||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101193)||1998 SY23|| align=right|15,9|| align=right|2,322|| align=right|0,201|| align=right|3,84|| align=right|3,539||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101194)||1998 SO24|| align=right|16,4|| align=right|2,322|| align=right|0,205|| align=right|3,39|| align=right|3,537||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101195)||1998 SV25|| align=right|16,0|| align=right|2,266|| align=right|0,176|| align=right|4,55|| align=right|3,411||MBA||22. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101196)||1998 SM26|| align=right|15,4|| align=right|3,109|| align=right|0,193|| align=right|1,07|| align=right|5,481||MBA||24. september 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(101197)||1998 SH27|| align=right|16,0|| align=right|2,407|| align=right|0,211|| align=right|6,02|| align=right|3,734||MBA||25. september 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(101198)||1998 SK30|| align=right|17,1|| align=right|2,579|| align=right|0,107|| align=right|1,54|| align=right|4,140||MBA||19. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101199)||1998 SG32|| align=right|15,5|| align=right|2,673|| align=right|0,155|| align=right|6,13|| align=right|4,369||MBA||21. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101200)||1998 SH32|| align=right|17,3|| align=right|1,883|| align=right|0,070|| align=right|21,40|| align=right|2,583||MBA||21. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101201)||1998 SS33|| align=right|16,5|| align=right|2,352|| align=right|0,260|| align=right|9,76|| align=right|3,607||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101202)||1998 SN36|| align=right|15,8|| align=right|2,563|| align=right|0,162|| align=right|5,26|| align=right|4,103||MBA||19. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101203)||1998 SH39|| align=right|16,1|| align=right|2,560|| align=right|0,068|| align=right|1,95|| align=right|4,096||MBA||23. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101204)||1998 SV42|| align=right|16,5|| align=right|2,361|| align=right|0,207|| align=right|4,37|| align=right|3,628||MBA||17. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(101205)||1998 SV46|| align=right|15,7|| align=right|2,693|| align=right|0,061|| align=right|3,89|| align=right|4,419||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101206)||1998 SX46|| align=right|16,2|| align=right|2,837|| align=right|0,059|| align=right|2,09|| align=right|4,777||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101207)||1998 SB47|| align=right|15,2|| align=right|2,743|| align=right|0,057|| align=right|5,59|| align=right|4,542||MBA||25. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101208)||1998 SF48|| align=right|15,6|| align=right|2,378|| align=right|0,143|| align=right|7,10|| align=right|3,667||MBA||27. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101209)||1998 SL48|| align=right|15,6|| align=right|2,755|| align=right|0,093|| align=right|9,20|| align=right|4,573||MBA||27. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101210)||1998 SW50|| align=right|14,9|| align=right|2,996|| align=right|0,082|| align=right|5,66|| align=right|5,186||MBA||26. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101211)||1998 SF51|| align=right|16,3|| align=right|2,355|| align=right|0,128|| align=right|6,12|| align=right|3,613||MBA||26. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101212)||1998 SK51|| align=right|15,7|| align=right|2,626|| align=right|0,198|| align=right|12,29|| align=right|4,255||MBA||27. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101213)||1998 SZ51|| align=right|15,5|| align=right|2,943|| align=right|0,083|| align=right|0,97|| align=right|5,047||MBA||28. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101214)||1998 SF52|| align=right|15,8|| align=right|2,642|| align=right|0,111|| align=right|3,78|| align=right|4,294||MBA||28. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101215)||1998 SC53|| align=right|15,8|| align=right|2,806|| align=right|0,054|| align=right|4,28|| align=right|4,700||MBA||30. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101216)||1998 SG53|| align=right|16,2|| align=right|2,991|| align=right|0,172|| align=right|4,79|| align=right|5,171||MBA||30. september 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101217)||1998 SG54|| align=right|15,7|| align=right|2,559|| align=right|0,155|| align=right|12,36|| align=right|4,092||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101218)||1998 SR54|| align=right|15,2|| align=right|2,644|| align=right|0,170|| align=right|12,20|| align=right|4,300||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101219)||1998 SM55|| align=right|15,2|| align=right|2,779|| align=right|0,172|| align=right|3,18|| align=right|4,631||MBA||16. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101220)||1998 ST57|| align=right|15,8|| align=right|2,477|| align=right|0,188|| align=right|2,24|| align=right|3,898||MBA||17. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101221)||1998 SB62|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,138|| align=right|5,90|| align=right|3,409||MBA||18. september 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101222)||1998 SQ62|| align=right|16,2|| align=right|2,582|| align=right|0,116|| align=right|10,24|| align=right|4,147||MBA||20. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(101223)||1998 SW62|| align=right|16,0|| align=right|2,350|| align=right|0,129|| align=right|6,48|| align=right|3,602||MBA||25. september 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(101224)||1998 ST64|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,172|| align=right|3,54|| align=right|3,662||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101225)||1998 SO65|| align=right|15,3|| align=right|2,318|| align=right|0,165|| align=right|4,71|| align=right|3,528||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101226)||1998 SY66|| align=right|15,4|| align=right|2,588|| align=right|0,182|| align=right|4,93|| align=right|4,162||MBA||20. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101227)||1998 SX68|| align=right|17,0|| align=right|2,269|| align=right|0,133|| align=right|6,84|| align=right|3,418||MBA||19. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101228)||1998 SN69|| align=right|16,1|| align=right|2,337|| align=right|0,173|| align=right|7,86|| align=right|3,572||MBA||19. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101229)||1998 SJ71|| align=right|15,7|| align=right|2,365|| align=right|0,248|| align=right|6,57|| align=right|3,637||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101230)||1998 SV72|| align=right|16,1|| align=right|2,317|| align=right|0,177|| align=right|2,37|| align=right|3,526||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101231)||1998 SZ74|| align=right|15,4|| align=right|2,666|| align=right|0,203|| align=right|3,45|| align=right|4,352||MBA||21. september 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(101232)||1998 SU75|| align=right|15,4|| align=right|2,515|| align=right|0,134|| align=right|4,73|| align=right|3,987||MBA||29. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101233)||1998 SF76|| align=right|16,1|| align=right|2,384|| align=right|0,110|| align=right|5,74|| align=right|3,680||MBA||19. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101234)||1998 SE77|| align=right|15,6|| align=right|2,608|| align=right|0,125|| align=right|4,37|| align=right|4,210||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101235)||1998 SB78|| align=right|16,8|| align=right|2,320|| align=right|0,174|| align=right|2,06|| align=right|3,532||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101236)||1998 SV78|| align=right|16,6|| align=right|2,521|| align=right|0,147|| align=right|2,85|| align=right|4,001||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101237)||1998 SE79|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,100|| align=right|7,07|| align=right|3,451||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101238)||1998 SQ79|| align=right|15,8|| align=right|2,600|| align=right|0,158|| align=right|14,49|| align=right|4,191||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101239)||1998 SD80|| align=right|16,4|| align=right|2,367|| align=right|0,157|| align=right|3,53|| align=right|3,640||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101240)||1998 SG81|| align=right|16,1|| align=right|2,539|| align=right|0,136|| align=right|1,15|| align=right|4,046||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101241)||1998 SZ81|| align=right|15,9|| align=right|2,285|| align=right|0,060|| align=right|5,97|| align=right|3,454||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101242)||1998 SO82|| align=right|15,6|| align=right|2,704|| align=right|0,177|| align=right|7,55|| align=right|4,446||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101243)||1998 SW82|| align=right|16,2|| align=right|2,307|| align=right|0,237|| align=right|3,84|| align=right|3,503||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101244)||1998 SS83|| align=right|16,1|| align=right|2,532|| align=right|0,178|| align=right|1,20|| align=right|4,028||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101245)||1998 SD84|| align=right|15,9|| align=right|2,549|| align=right|0,111|| align=right|7,97|| align=right|4,068||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101246)||1998 SS87|| align=right|16,4|| align=right|2,342|| align=right|0,178|| align=right|1,73|| align=right|3,584||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101247)||1998 SV87|| align=right|16,0|| align=right|2,397|| align=right|0,113|| align=right|6,39|| align=right|3,710||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101248)||1998 ST88|| align=right|16,3|| align=right|2,586|| align=right|0,101|| align=right|7,26|| align=right|4,158||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101249)||1998 SQ89|| align=right|16,3|| align=right|2,599|| align=right|0,163|| align=right|4,51|| align=right|4,190||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101250)||1998 SR91|| align=right|16,1|| align=right|2,378|| align=right|0,151|| align=right|4,18|| align=right|3,667||MBA||26. september 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov